Douglas Kennedy kan syfta på bland andra:

* Douglas Kennedy (författare) (född 1955), amerikansk författare
 Douglas Kennedy (godsägare) (1912–2007), godsägare
 Douglas Kennedy (skådespelare) (1915–1973), amerikansk skådespelare
 Douglas Harriman Kennedy (född 1967), amerikansk journalist
 George Douglas Kennedy (1850–1916), svensk varvsägare och skeppsredare